Return of the Dozen Vol. 2 — мікстейп гурту D12, перший реліз, записаний після повернення до складу репера Fuzz Scoota. Eminem є лише на треці «Fame». Mr. Porter також узяв участь у створенні однієї пісні, «Let's Go». Fuzz Scoota зробив внесок до треків «On Fire freestyle», «Canon freestyle» та «Outro». Також анонсувався вихід релізу обмеженим накладом на CD 19 квітня 2011 р. Має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безплатно завантажили понад 30 тис. разів. 

На «Kill Zone freestyle», «I Made It», «I Go Off freestyle» та «Outro» існують відеокліпи. 4 квітня 2011 сингл «I Made It» з'явився на iTunes.

Список пісень

Посилання 

Альбоми D12